Kröte steht für:

 eine Familie in der Ordnung der Froschlurche, siehe Kröten
 eine Gattung innerhalb dieser Familie, siehe Echte Kröten
 eine Art innerhalb dieser Gattung, siehe Erdkröte
 Märchen von Ludwig Bechstein, siehe Gevatterin Kröte
 Kröte (Waddeweitz), einen Ort in der Gemeinde Waddeweitz, Landkreis Lüchow-Dannenberg
 eine Variante der Pfadfinderzelte, siehe Schwarzzelte der deutschen Jugendbewegung #Kröte
 einen Zelttyp, siehe Kohte #Sonderkonstruktionen aus Kohtenblättern
 Kröten, eine volkstümliche Bezeichnung für Geld

Siehe auch:

 Kröte des Monats – ein Literaturpreis